Функциона́льно-сто́имостный ана́лиз (функционально-стоимостной анализ, ФСА) — метод системного исследования функций объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и полезностью. Начало методу положили наработки советского инженера Ю. М. Соболева (поэлементный экономический анализ, ПЭА) и американца  (value analysis/value engineering, VA/VE). Термин «функционально-стоимостной анализ» введён в 1970 году Е. А. Грампом.

Используется как методология непрерывного совершенствования продукции, услуг, производственных технологий, организационных структур.

История 
Изначально существовали две школы ФСА: если в западных странах, а начиная с 1970-х годов также в СССР применялись идеи , то в ряде стран Восточной Европы (ГДР) ФСА развивался под влиянием трудов Ю. М. Соболева.

США 
Во время Второй мировой войны перед компанией General Electric стояла задача находить замену некоторым дефицитным видам сырья. Проведённый впоследствии под руководством вице-президента компании по снабжению и транспорту Гарри Л. Эрлихера (Harry L. Erlicher) анализ данных о работе изделий показал, что замены, как правило, благоприятно влияли на стоимость изделий. В ряде случаев они приводили даже к получению «сверхэффекта» — улучшалось качество изделий, повышалась их надёжность. Это послужило толчком к проведению исследований по замене материалов на более дешёвые и получению от такой замены соответствующей прибыли.

В 1947 году в компании была создана группа специалистов под руководством инженера Л. Д. Майлса, которая приступила к созданию метода снижения издержек, основанного на изыскании более экономичных способов осуществления тех или иных функций изделий, и внедрению его в производство. Группа Майлса за 4 года проанализировала и изменила конструкции 230 изделий, в результате чего издержки на их изготовление сократились в среднем на 25 % без снижения качества. Первую работу, посвящённую новому методу, названному стоимостным анализом (value analysis), Майлс опубликовал в 1949 году — это была статья «Как снижать издержки с помощью стоимостного анализа». Первый публичный семинар по ФСА состоялся с 5 по 31 октября 1952 года в Скенектади (штат Нью-Йорк).

В 1954 году метод Майлса заимствовало правительственное , давшее ему название стоимостной инженерии (value engineering, VE) — в штате Управления не было аналитических единиц, и Майлс посоветовал возложить функции по применению ФСА на инженерный департамент. С тех пор термины VA/VE упоминаются в паре.

В 1959 году было создано Общество американских инженеров-специалистов по ФСА (Society of American Value Engineers, с 1996 года SAVE International), ставшее впоследствии международным. В 1975 году оно учредило премию имени Л. Майлса за создание и содействие в деле продвижения методов ФСА. К 1970 году ФСА использовали 25 % американских компаний.

С 1963 года усилиями министра обороны Роберта Макнамары требование о проведении ФСА для претендующих на получение госзаказа проектов появилось в тендерной документации , а с 1965 года — в документации Инженерных войск. Постепенно упоминания о ФСА вошли в документы НАСА (1968 год),  (1973 год), Счётной палаты (1974 год), Агентства защиты окружающей среды (1976 год),  (1993 год). В конце концов  1996 года сделал ФСА обязательным для всех правительственных агентств.

СССР 
В первые десятилетия существования СССР вопросам снижения себестоимости продукции уделялось большое внимание. Так, второй пятилетний план (1933—1937 годы) предусматривал снижение розничных цен на 25 %; по результатам пятилетки было достигнуто общее снижение себестоимости на 10,3 %. В ходе Великой Отечественной войны себестоимость всех видов советской военной продукции в 1944 году в среднем оказалась меньше по сравнению с 1940 годом на 50 %.

Ещё в 1930-е годы понятием «функциональной модели» пользовался авиаконструктор Р. Л. Бартини, однако первой теоретической работой по снижению себестоимости изделий стала книга Н. А. Бородачёва «Анализ качества и точности производства» (1946 год). Проведённый автором анализ одного из приборов позволил сократить число используемых деталей на 22 %. В 1948—1952 годах в советской печати был опубликован ряд работ о созданном инженером-конструктором Пермского телефонного завода Ю. М. Соболевым методе поэлементного экономического анализа конструкции. Будучи применён к отработке узла крепления микротелефона, метод ПЭА позволил добиться сокращения перечня применяемых деталей на 70 %, расхода материалов на 42 %, трудоёмкости на 69 %, и в конечном счёте себестоимости узла — в 1,7 раза. Однако широкого распространения в СССР методы Бартини, Бородачёва и Соболева не получили.

В 1969 году заведующему лабораторией исследования зарубежного опыта управления института «Информэлектро» Е. А. Грампу было поручено изучить опыт зарубежных предприятий по снижению затрат и повышению качества продукции. Благодаря его деятельности советская публика познакомилась с трудами Л. Д. Майлса. Также под руководством Е. А. Грампа на московском заводе ПО «Электролуч» состоялись первые эксперименты по применению ФСА. По результатам экспериментов в 1974 году в организациях ВПО «Союзэлектроаппарат» Министерства электротехнической промышленности СССР были учреждены подразделения ФСА. В 1976 году было принято решение о внедрении ФСА на всех предприятиях Минэлектротехпрома, координацию работы возложили на лабораторию ФСА «ВНИИстандартэлектро». ФСА стал применяться также на предприятиях Минлегпищемаша, Минэнергомаша и Минэлектронпрома.

В 1982 году ГКНТ СССР утвердил «Основные положения методики проведения функционально-стоимостного анализа». Положение о применении ФСА прозвучало в пункте 1.4 ГОСТ 15.001-88 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения». В ходе работы над методологией ФСА советские учёные расширили сферу его применения: объектом исследования стала не только конструкция изделий, но и технологические процессы, организация и управление производством, место в жизненном цикле изделия (работы А. Я. Кибанова, М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика, Н. К. Моисеевой, О. И. Чулкова).

В период 1986—1990 годов каждый рубль, затраченный на проведение ФСА в электротехнической отрасли, давал экономический эффект от 5 до 15 рублей. С начала 1990-х годов спрос на ФСА в стране значительно упал, многие специалисты уехали за рубеж (в Израиль, Канаду, США, Финляндию, Юж. Корею).

Германия 
В ФРГ метод ФСА стал применяться начиная с 1959 года — компаниями Opel, BMW, Siemens, Telefunken. В 1968 году  издало руководящие инструкции по использованию ФСА применительно к различным изделиям — VDI 2801 и VDI 2802. К этому моменту уже 51 % западно-германских фирм применяли метод в своей деятельности. В 1973 году был выпущен промышленный стандарт DIN 69910 «Функционально-стоимостный анализ. Понятия и методология». Стандарт рассматривает в качестве объекта ФСА не только промышленные изделия, но и процессы, системы, виды деятельности и т. д. С 1975 года такой же стандарт действует в Австрии.

В ГДР исследования в области ФСА начались также в 1950-е годы под влиянием советских публикаций о методе Ю. М. Соболева. В 1971 году там была выпущена инструкция по ФСА, а в 1973 году специальный стандарт. Электротехническая и электронная отрасли Восточной Германии применяли ФСА на 80 % предприятий, общее машиностроение на 60 %, лёгкая промышленность на 40 %, химическая на 25 %.

Япония 
В 1965 году было основано Общество японских инженеров-специалистов по ФСА (Society of Japanese Value Engineering, SJVE). Уже в 1970-е годы в Японии метод применялся в 10 раз чаще, чем в ФРГ. При производстве новых изделий японские фирмы используют ФСА в 80-90 % случаев, при совершенствовании и модернизации продукции — в 50-85 %.

В 1982 году SJVE учреждает премию Л. Д. Майлса («Miles-sho»), присуждаемую компаниям, которые добиваются больших успехов в удовлетворении потребителя благодаря эффективному использованию знаний и распространению идеологии ФСА. В дальнейшем среди компаний, которые уже неоднократно получали премию Майлса и продолжали широко использовать ФСА, стали проводиться конкурсы на лучшую компанию года. Победителю комитет по наградам при SJVE присуждает высшую премию Майлса («Miles-honsho»).

Принципы метода 
Суть метода — поэлементная отработка конструкции. Ю. М. Соболев предложил рассматривать каждый элемент конструкции в отдельности, разделив элементы по принципу функционирования на основные и вспомогательные. Из анализа становилось ясно, где «спрятаны» излишние затраты. Соболев применил свой метод на узле крепления микротелефона, и ему удалось сократить перечень применяемых деталей на 70 %.

Задачей ФСА является достижение наивысших потребительских свойств продукции при одновременном снижении всех видов производственных затрат. Классический ФСА имеет три англоязычных названия-синонима — Value Engineering, Value Management, Value Analysis. Не следует путать метод ФСА, как это имеет место у некоторых авторов, с методом ABC (Activity Based Costing).

Сегодня в экономически развитых странах практически каждое предприятие или компания используют методологию функционально-стоимостного анализа как практическую часть системы менеджмента качества, наиболее полно удовлетворяющую принципам стандартов серии ИСО 9000.

Основные идеи ФСА:
 Потребителя интересует не продукция как таковая, а польза, которую он получит от её использования.
 Потребитель стремится сократить свои затраты.
 Интересующие потребителя функции можно выполнить различными способами, а, следовательно, с различной эффективностью и затратами.
 Среди возможных альтернатив реализации функций существуют такие, в которых соотношение качества и цены является оптимальным для потребителя.

Технология применения 
ФСА, основываясь на выявлении всех функций исследуемого объекта и соотнесении их с его элементами (деталями, узлами, сборочными единицами), нацелен на минимизацию полной стоимости выполнения этих функций. Для этого необходимо знать функциональную структуру объекта, стоимость отдельных функций и их значимость.

Стоимость функций включает затраты на материалы, изготовление, сборку, транспортировку и последующие обслуживание и утилизацию и т. п. (этот круг определяется целями задачи и жизненным циклом). Эффективны действия, направленные на совмещение выполнения одной частью изделия нескольких функций и на максимальную реализацию принципа ИКР (функция выполняется, а её носителя нет). На практике это достигается, если стоимость нового объекта, совмещающего ряд функций, будет меньше суммарной стоимости нескольких объектов, выполнявших эти функции по отдельности. Стоит отметить, что важнее искать ненужные и неэффективно работающие части изделия и отказываться от них, а не снижать их стоимость.

Для проведения анализа необходимо знание не только стоимости функций, выполняемых исследуемым изделием, но и стоимость выполнения аналогичных функций другими доступными деталями или узлами. Возможно назначение стоимости в виде сравнительных оценок — отталкиваться от стоимости исходной функции, принимаемой за единицу.

В первую очередь минимизируют стоимость выполнения главных функций. При этом качество функционирования изделия стремятся сохранить на прежнем уровне. Однако не следует упускать из внимания и вспомогательные функции, часто решающим образом определяющие спрос на выпускаемое изделие (например, внешняя привлекательность, удобство эксплуатации и т. п.). Это указывает на важность знания не только стоимости каждой функции, но и её ценности (значимости).

На стоимость функции влияют:
 стоимость реализации принципа действия: энергетические затраты, доступность и стоимость материалов, последствия от побочных эффектов и т. д.;
 структурные признаки: простота (технологичность) форм деталей, их взаимное расположение и количество (разнообразие) и т. д.;
 параметрические характеристики: материалоемкость деталей, их размеры и качество поверхностей, точность изготовления и сборки и т. д.

Следует помнить, решение задачи методом ФСА конкретно и зависит от условий производства и применения исследуемого изделия. Например, на стоимость изделия влияют отличия в цене на электроэнергию в разных районах, имеющееся на данном заводе оборудование.

ФСА можно вести бессистемно с целью решения какой-то частной задачи. Например, рассматривается шероховатость некоторой поверхности. Почему здесь нужно такое качество поверхности? Нельзя ли его понизить (а, следовательно, заменить, допустим, шлифование точением) и что для этого нужно сделать или изменить?

Эффективное проведение ФСА включает выполнение следующих этапов:
 Планирование и подготовка: уточняется объект и цели (минимизация стоимости или повышение качества выполнения функции при сохранении прежней стоимости), формируется рабочая группа.
 Информационный: сбор сведений по условиям применения и изготовления изделия, требованиям к его качеству, возможным проектным решениям, недостаткам.
 Аналитический: составление функциональной структуры, определение стоимости и ценности отдельных функций, выбор направления работы.
 Поисковый: улучшение решения на основе привлечения эвристических, математических и экспериментальных методов, выбор лучших вариантов.
 Рекомендательный: оформление протоколов и рекомендаций по реализации предложений.

В процессе работ по созданию теории решения изобретательских задач, в ФСА был введен последовательный ряд специфических процедур, направленных как на более полное и глубокое изучение взаимосвязей между объектами и операциями в технической системе (ТС) или технологическом процессе, так и на сужение поля поиска элементов, изменение которых даст наибольший технико-экономический эффект. Существенно новым этапом, введенным в методику в период её широкого апробирования, стал учёт и минимизация факторов расплаты, связанных с «улучшаемой» ТС социально-технических системах.

Сравнение с другими методами 
ФСА широко применяется для повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий, «вылизывания конструкций», то есть такого снижения стоимости изделия и улучшения его конструкции, чтобы не допустить (сделать экономически нецелесообразным) выпуск подобного по функциям и их качеству изделия конкурирующими фирмами. Так, в Японии 100 % экспортируемых промышленных изделий подвергается ФСА.

Обычно на несовершенство конструкции и неосознанное применение ФСА указывают подаваемые в процессе выпуска продукции рацпредложения.

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затраты
Проектирование
Управление качеством
Экономический анализ